Cyardium är ett släkte av skalbaggar. Cyardium ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Cyardium